Caesernius ist der Gentilname folgender Personen:
 Titus Caesernius Macedo, römischer Ritter
 Titus Caesernius Quinctianus, römischer Suffektkonsul (um 138)
 Titus Caesernius Statianus, römischer Suffektkonsul 141